Община Ново-Село — община в Болгарии
 Община Ново-Село — община в Республике Македония